Ein Baby kommt selten allein ist der Name folgender Filme:

 Ein Baby kommt selten allein (1952), US-amerikanische Komödie von Frank Tashlin 
 Ein Baby kommt selten allein (1991), US-amerikanische Tragikomödie von Bill Bixby